Dariusz Krupa (ur. 1974) – polski kierowca wyścigowy
 Dariusz Krupa (ur. 1976) – polski gitarzysta, muzyk sesyjny, piosenkarz